RSZ steht für:
 Regionales Spitzensportzentrum
 Regionales Strahlenschutzzentrum
 Revue suisse de Zoologie, Schweizer wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Bahnhof Schwetzingen (DS100-Code)

RŚŹ steht für:
 Ruch Światło-Źycie, siehe Bewegung Licht-Leben, Vereinigung von Gläubigen in der römisch-katholischen Kirche

Abkürzung